Thomas Galbraith peut faire référence à :

 Thomas Galbraith,  baron Strathclyde (1891–1985), homme politique du parti unioniste écossais
 Tam Galbraith (Sir Thomas Galloway Dunlop Galbraith, 1917–1982), homme politique unioniste écossais
 Thomas Galbraith,  baron Strathclyde (1960), homme politique conservateur britannique
 Thomas J. Galbraith (1825–1909), homme politique américain
 Tommy Galbraith (1875–?), Footballeur écossais